Musse har flere betydninger:

 Musse Herred, et herred i Maribo Amt
 Musse Kirke, en kirke på Lolland 
 St. Musse, en landsby på det sydøstlige Lolland